Odostomia amiantus är en snäckart som beskrevs av Dall och Bartsch 1907. Odostomia amiantus ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
amiantus